Анатолий Уваров:
 Уваров, Анатолий Васильевич (1947—2016) — советский шашист, шашечный композитор, шашечный судья, шашечный журналист.
 Уваров, Анатолий Николаевич (1933—2005) — советский удмуртский поэт, поэт-сатирик, литературовед, критик.